Kevin Álvarez puede referirse a:

Kevin Álvarez (1996-), futbolista hondureño.
Kevin Álvarez (1999-), futbolista mexicano.